Bethania (von Bethanien) steht für
Bethania (Queensland), Vorort von Brisbane, Australien
Bethania (Campeche), einen Ort in Mexiko
Bethania (Oaxaca), einen Ort in Mexiko
Bethania (North Carolina), einen Ort im Forsyth County, Bundesstaat North Carolina, Vereinigte Staaten

Bethania ist der Familienname folgender Personen:
Maria Bethânia (* 1946), brasilianische Sängerin

Siehe auch
 Villa Béthania
 Bethanien bzw. Bethany